Il piacere est le titre de plusieurs œuvres.

Littérature 
Il piacere, roman de Gabriele D'Annunzio publié en 1889 et traduit en français sous le titre L'Enfant de volupté

Cinéma 
Il piacere, film italien d'Amleto Palermi, sorti en 1918, adaptation cinématographique de l'œuvre de D'Annunzio
La Femme pervertie (Il piacere), film italien de Joe D'Amato, sorti en 1985